

Persone 
 Filippa Mareri (1195 circa-1236) – religiosa italiana, venerata come santa
 Francesco Mareri o Marerio (...-1449) – vescovo cattolico italiano
 Ippolito Antonio Vincenti Mareri (1738-1811) – cardinale italiano

Altro 
 Mareri – famiglia nobile italiana
 Mareri o Castel Mareri – frazione di Petrella Salto (RI)

Note